O Torneio de Montreux de 2011 foi a 64ª edição do Torneio de Montreux. Esta competição é organizada pelo Montreux HC, na Suíça.

Fase de Grupos

Grupo A

Grupo B

Fase Final

5º-8º Lugar

Apuramento Campeão

Jogos
Meias Finais

3º e 4º lugarFinal Classificação final 

 Mellhores Marcadores 

 Prémios Individuais Prémio do Jogador mais jovemOferta dos veteranos do Montreux HC
Matti Thibaut, Montreux HC, nascido em 1992Prémio melhor Guarda-redesOferta da Familia Piemontesi
Ricardo Silva, PortugalPrémio Melhor MarcadorOferta do Montreux HC
Joao Vieira, AngolaPrémio Melhor JogadorOferta das Familias Iff e Vaucher
Ricardo Oliveira, PortugalPrémio de bom desempenhoMémorial Henry Cuvit oferta da Familia Giovanna
Equipa do Montreux HCPrémio fair-playOferta da Familia Monney
Equipa AlemanhaPrémio Especial'em memória de Eric Girard, árbitro internacional''
Aos árbitros internacionais do torneio

Torneio de Montreux
2011 no hóquei em patins
Desporto da Suíça
Eventos esportivos sediados na Suíça